John Boles (acteur) (1895-1969), Amerikaans acteur
 John Boles (schutter) (1888-1952), Amerikaans sportschutter